PRC, sigle de trois lettres, est un code, qui signifie :
 République populaire de Chine, dans la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 Parti de la refondation communiste, parti politique italien,
 Présidence République du Cameroun, prc.cm,
 Parti républicain chrétien, parti politique français,
 Parti de la renaissance et de la citoyenneté, parti politique sénégalais,
 Parti régionaliste de Cantabrie,
 Parti révolutionnaire Communistes, parti politique français,
 Producers Releasing Corporation,
 Polymérisation radicalaire contrôlée, en chimie des matériaux cela veut dire un contrôle de synthèse de polymère. Elle fut créée en 1994 pour combler les lacunes de la polymérisation radicalaire classique.
 Polyéthylène Réticulé Chimiquement, procédé d'obtention d'une sorte particulière d'élastomère, notamment utilisé dans la fabrication des fils et câbles isolés destinés à la distribution électrique,
 Petit rayon de carre, un type de fond de réservoir,
 prc peut faire référence à une extension de fichier informatique.
 Provision pour risque croissant, provision utilisée en comptabilité d'assurance
 Prix de revient commercial, correspond au prix de revient unitaire (PRU) augmenté du coût de la distribution

Code